Бори́с Андре́евич Ивано́в:
 Иванов, Борис Андреевич (1887—1958) — один из первых российских лётчиков.
 Иванов, Борис Андреевич (род. 1978) — советский актёр, российский журналист, переводчик и киновед.